Arnaud Briand peut désigner :
 Arnaud Briand (1970-), joueur français de hockey sur glace ; 
 Arnaud Briand (1973-), éditeur français.

Voir aussi